Bacani ist der Familienname folgender Personen:

 Teodoro Bacani (* 1940), philippinischer Geistlicher, emeritierter römisch-katholischer Bischof von Novaliches
 Xyza Cruz Bacani (* 1987), philippinische Fotografin und Menschenrechtsaktivistin